

Droit
En droit, une corroboration est une deuxième preuve au même effet.

Philosophie
Dans le domaine de l'épistémologie, le terme corroboration permet d'« exprimer le degré auquel une hypothèse a résisté à des tests sévères et a ainsi fait ses preuves ».

Notes et références